The Invaders (film), een film uit 1912
 The Invaders (televisiefilm), een televisiefilm uit 1995
 The Invaders (televisieserie), een televisieprogramma uit 1967
 The Invaders (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
 The Invaders (band), Amerikaanse band
 49th Parallel, in de Verenigde Staten uitgebracht als The Invaders, een Britse oorlogsfilm uit 1941 onder regie van Michael Powell
 The Invaders (band), een band uit de jaren 50
 Invaders (superheldenteam), een superheldenteam in comics uitgegeven door Marvel Comics